Сто двадцать первый сезон в истории МЛБ стартовал 1 апреля и завершился 2 ноября 2021 года. Расписание игр было опубликовано лигой 9 июля 2020 года. Регулярный чемпионат завершился 3 октября. Победу в Мировой серии со счётом 4:2 одержала «Атланта Брэйвз», для которой этот титул стал четвёртым в истории и первым с 1995 года. Самым ценным игроком серии был признан аутфилдер Хорхе Солер.

Матч всех звёзд лиги, запланированный на 13 июля, должен был состояться в Атланте, но был перенесён руководством лиги в ответ на принятие в Джорджии закона, вносящего изменения в правила проведения голосований. Также был перенесён драфт. Позже было объявлено, что мероприятия пройдут в Денвере. Победу в матче одержала сборная Американской лиги, самым ценным его игроком был назван игрок «Торонто Блю Джейс» Владимир Герреро. На драфте под общим первым номером «Питтсбург Пайрэтс» выбрали кэтчера Хенри Дэвиса.

Расписание 
Расписание матчей сезона было объявлено лигой 9 июля 2020 года. Первый игровой день регулярного чемпионата запланирован на 1 апреля 2021 года. Четвёртый раз подряд (включая первоначальное расписание сезона 2020 года) в День открытия сыграют все тридцать клубов лиги. Девяносто первый в истории Матч всех звёзд лиги был запланирован на 13 июля на стадионе «Траист-парк» в Атланте. Последние матчи регулярного чемпионата будут сыграны 3 октября.

Запланированные матчи Интерлиги включали в себя противостояния команд Восточного дивизиона Американской лиги против Восточного дивизиона Национальной лиги, Центральный дивизион Американской лиги должен был сыграть против Центрального дивизиона Национальной лиги, а Западный дивизион Американской лиги встречался бы с Западным дивизионом Национальной лиги.

В феврале 2021 года было объявлено, что из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, действующих на территории Канады, как минимум до 2 мая домашние матчи клуба «Торонто Блю Джейс» будут играться в Данидине во Флориде.

Вынесенный матч между «Нью-Йорк Янкиз» и «Чикаго Уайт Сокс» в Дайерсвилле в штате Айова, который должен был состояться летом 2020 года, но был отменён из-за пандемии COVID-19, будет сыгран 12 августа 2021 года.

Изменения в правилах 
Девятого февраля 2021 года лига и профсоюз игроков достигли соглашения по протоколу безопасности на период предсезонных матчей и регулярного чемпионата. В документе оговорены следующие изменения в правилах:
 в случае проведения двух матчей в один день, они будут состоять из семи иннингов;
 экстраиннинги при ничейном счёте будут начинаться с раннером на второй базе;

Изменения в руководстве команд

Межсезонье

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

По ходу сезона

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

Предсезонные матчи 
Весенние тренировки клубов Главной лиги бейсбола начались 28 февраля 2021 года. Команды традиционно были разделены на Кактусовую и Грейпфрутовую лиги. Все предсезонные матчи команд играются по упрощённым правилам. В период с 28 февраля по 13 марта по договорённость тренеров продолжительность матчей может быть сокращена до пяти или семи иннингов, с 14 по 30 марта — до семи иннингов. Главный тренер защищающейся команды имеет возможность завершить иннинг до того, как сделано три аута, если питчер совершил не менее двадцати подач. Во всех предсезонных матчах заменённый питчер имеет возможность вернуться на поле.

 В таблице не учтены результаты матчей, завершившихся вничью. Во время предсезонной подготовки команды не играют экстраиннинги.

Прогнозы на сезон 
Тридцатого апреля официальный сайт Главной лиги бейсбола опубликовал прогноз на исход регулярного чемпионата и плей-офф, составленный на основе опроса ста экспертов. В 2020 году, несмотря на сокращение сезона из-за пандемии COVID-19, аналогичный опрос верно предсказал победу «Лос-Анджелес Доджерс» в Мировой серии.

Фаворитом Восточного дивизиона Американской лиги были названы «Нью-Йорк Янкиз», получившие 83 голоса. Главнымы факторами этого стали подписание нового контракта с Ди Джеем Лемейхью и приглашение стартовых питчеров Кори Клубера и Джеймисона Тайона. Среди команд Центрального дивизиона Американской лиги выделяли «Чикаго Уайт Сокс», отдав им 77 голосов. Состав команды пополнился Лэнсом Линном, Лиамом Хендриксом и Адамом Итоном. Потеря травмированного аутфилдера Элоя Хименеса незначительно сказалась на оценке перспектив «Уайт Сокс». Фаворитами Западного дивизиона Американской лиги с перевесом в тринадцать голосов были названы «Хьюстон Астрос», опередившие «Окленд Атлетикс». Опрошенные эксперты посчитали, что уход Джорджа Спрингера будет компенсирован возвращением после травмы Йордана Альвареса. Кроме того, надежды возлагались на повышение результативности Хосе Альтуве и Карлоса Корреа. Претендентами на получений уайлд-кард в плей-офф были названы «Тампа-Бэй Рейс» и «Торонто Блю Джейс», а наиболее вероятным победителем Американской лиги эксперты назвали «Янкиз».

Главным претендентом на первое место в Восточном дивизионе Национальной лиги эксперты назвали «Атланту Брэйвз», побеждавшую в трёх последних сезонах. Состав команды выделялся качественной стартовой ротацией питчеров, а также наличием среди отбивающих действующего обладателя награды самому ценному игроку Фредди Фримена, Рональда Акуньи и Марселя Осуны. Среди команд Центрального дивизиона Национальной лиги лидером были названы «Сент-Луис Кардиналс», получившие 66 голосов. Состав команды пополнился звёздным игроком третьей базы Ноланом Аренадо, а конкуренты по дивизиону лишились сильных питчеров Тревора Бауэра и Ю Дарвиша. Главным претендентом на победу в Западном дивизионе Национальной лиги стали действующие победители Мировой серии «Лос-Анджелес Доджерс». Команда получила 82 голоса против 18 у «Сан-Диего Падрес». Стартовая ротация «Доджерс» получила усиление в лице претендента на приз Сая Янга Тревора Бауэра и сохранила отличный подбор полевых игроков. «Падрес» и «Нью-Йорк Метс» были названы главными претендентами на выход в уайлд-кард раунд плей-офф. «Доджерс» также были названы фаворитами Национальной лиги и вероятными победителями Мировой серии.

Регулярный чемпионат

Положение команд

Плей-офф

Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд лиги, запланированный на 13 июля, должен был состояться в Атланте в Джорджии и стать частью мероприятий, посвящённых памяти Хэнка Аарона. Второго апреля лига выпустила официальное заявление, сообщив о его переносе в город, который будет определён позже. Вместе с Матчем всех звёзд был перенесён драфт. Поводом для этого стало принятие закона штата о внесении изменений в процедуру голосования. В частности, были ужесточены требования к регистрации избирателей и введены ограничения на дистанционное голосование. Решение о переносе Матча всех звёзд было поддержано Мэджиком Джонсоном и Леброном Джеймсом, владельцами долей в клубах «Лос-Анджелес Доджерс» и «Бостон Ред Сокс» соответственно, тренерами «Доджерс» Дэйвом Робертсом и «Хьюстон Астрос» Дасти Бейкером, а также CEO «Майами Марлинс» Дереком Джитером.

Шестого апреля было объявлено, что Матч всех звёзд и драфт Главной лиги бейсбола пройдут в Денвере.

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Золотая перчатка 
Лауреаты награды были объявлены 8 ноября 2021 года. Игроки «Сент-Луис Кардиналс» получили пять призов, установив рекорд Главной лиги бейсбола. Игрок третьей базы команды Нолан Аренадо стал обладателем награды в девятый раз за карьеру, выйдя на третье место в истории по этому показателю.

Сильвер слаггер

Прочие награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Результаты предсезонных матчей

МЛБ в сезоне 2021
Сезоны МЛБ
2021 год в спорте